Manner (ou Männer) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eeva-Liisa Manner (1921-1995), poétesse et romancière finlandaise
 (né en 1982), joueur allemand de football
Kullervo Manner (1880-1939), homme politique et journaliste finlandais
Riikka Manner (née en 1981), femme politique finlandaise

Voir aussi
Männer, magazine LGBT berlinois
Villa Manner, zone résidentielle d'Alavus, Finlande
Prix Eeva-Liisa Manner, prix littéraire finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois